Urambo ist eine Stadt in Tansania in der Region Tabora. Sie ist die Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts.

Geografie

Lage 
Urambo liegt auf 1097 Meter Seehöhe rund 90 Kilometer westlich der Regionshauptstadt Tabora und beinahe 500 Kilometer westlich vom Dodoma.

Klima 
In Urambo herrscht tropisches Klima, Aw nach der effektiven Klimaklassifikation. In den Monaten Mai bis Oktober regnet es kaum, von November bis April fallen jeweils mehr als 100 Millimeter Niederschlag. Der wärmste Monat des Jahres ist der Oktober mit einer Durchschnittstemperatur von 26,3 Grad Celsius, am kühlsten ist es im Dezember mit 22,1 Grad.

Geschichte 
In den 1870er Jahren vereinigte Mirambo die bis dahin getrennt lebenden Nyamwezi-Clans zu einem großen Königreich mit der Hauptstadt Urambo. Er erlangte dadurch die strategische Kontrolle über wichtige Handelsrouten vor allem für Elfenbein aus dem Inneren Ostafrikas an die Küste des Indischen Ozeans. Nach seinem Tod 1884 zerfiel das Reich rasch.

Einwohnerentwicklung 
Die Einwohnerzahl stieg von 1978 bis 2002 um durchschnittlich 3 Prozent im Jahr:

Wirtschaft und Infrastruktur 

 Eisenbahn:  Manyoni hat einen Bahnhof an der von Tanzanian Railways betriebenen Central Line von Daressalam nach Kigoma.
 Straße: Durch Urambo verläuft die Nationalstraße T18 von Tabora im Osten nach Kigoma im Westen. Der östliche Teil ist asphaltiert, von Urambo nach Westen ist die Straße bis Kaliua unbefestigt (Stand 2020).
 Landebahn: Mitte in der Stadt befindet sich eine Naturpiste. Der Flughafen hat den ICAO-Code HTUR.

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Ort in Afrika
Tabora (Region)